José Manuel Sánchez puede referirse a:

 José Manuel Sánchez Canillas "Canillas" (1960-), futbolista español;
 José Manuel Sánchez Ron (1949-),académico de la RAE, divulgador científico e historiador de la ciencia;
 José Manuel Sánchez Sánchez, piragüista español.